Jane Adams (7 agosto 1921, San Antonio, Texas) – attrice statunitense
 Jane Adams (1º aprile 1965, Washington, Distretto di Columbia) – attrice statunitense
 Jane Adams (1960, Leicester) – scrittrice britannica